Tsarevitch (), signifie :
Tsarévitch : fils aîné du tsar de Russie, de Serbie ou de Bulgarie, héritier du trône.
Tsarevitch : cuirassé ayant servi dans la Marine impériale de Russie.
Ivan Tsarévitch : personnage du folklore russe.
Le Tsarévitch : opérette de Franz Lehár.